

Patronymie 

 Alan Rogowski (1942-), catcheur (lutteur professionnel) et promoteur de catch américain ;
 Franz Rogowski (1986-), acteur, chorégraphe et danseur allemand ;
 Przemysław Rogowski (1980-), athlète polonais ;
 Walter Rogowski (1881-1947), physicien allemand ;

Toponymie 
 Marianów Rogowski, village polonais